Coopers Creek steht für:

 Coopers Creek (Neuseeland), einen Fluss in der Region Canterbury, Neuseeland
 Coopers Creek (Burdekin River), einen Nebenfluss des Burdekin River in Queensland, Australien

Siehe auch:
 Cooper Creek, Fluss in Australien